— посёлок в Японии, находящийся в уезде Минамисаку префектуры Нагано.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Хонсю в префектуре Нагано региона Тюбу. С ним граничат города Саку, Тино, посёлок Коуми и сёла Китааики, Наммоку, Уэно.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Посёлки префектуры Нагано